Славгородское — название населённых пунктов в России:

 Славгородское — село в Славгородском районе Алтайского края.
 Славгородское — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Славгородское — прежнее название села Славгородка в Одесском районе Омской области.